441 steht für:
 das Jahr 441
 U.S. Highway 441, eine Straße in den Vereinigten Staaten
 Cessna 441, zweimotoriges Propellerflugzeug
 441 (Jongliertrick), ein Jongliertrick

4-1-1 steht für:
 4-4-1, eine Musikgruppe